Blake Speers (né le  à Sault-Sainte-Marie, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2013, il commence sa carrière avec les Greyhounds de Sault-Sainte-Marie dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2015 dans la Ligue nationale de hockey par les Devils du New Jersey en , en . Il passe professionnel avec les Devils du New Jersey dans la Ligue américaine de hockey en 2016.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|2013-2014 || Greyhounds de Sault-Sainte-Marie || LHO ||62 ||19 ||21 ||40 ||12 ||9 ||0 ||3 ||3 ||0
|-
|2014-2015 || Greyhounds de Sault-Sainte-Marie || LHO ||57 ||24 ||43 ||67 ||12 ||14 ||3 ||6 ||9 ||4
|-
|2015-2016 || Greyhounds de Sault-Sainte-Marie || LHO ||68 ||26 ||48 ||74 ||42 ||12 ||6 ||4 ||10 ||8
|-
|2016-2017 || Greyhounds de Sault-Sainte-Marie || LHO ||30 ||15 ||19 ||34 ||16 ||11 ||1 ||7 ||8 ||12
|-
|2016-2017 || Devils du New Jersey || LNH ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || Devils d'Albany || LAH ||- ||- ||- ||- ||- ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2017-2018 || Devils de Binghamton || LAH ||62 ||12 ||7 ||19 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Devils de Binghamton || LAH ||43 ||3 ||5 ||8 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Devils de Binghamton || LAH ||10 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Roadrunners de Tucson || LAH || 32 ||4 ||5 ||9 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || Roadrunners de Tucson || LAH ||4 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Coyotes de l'Arizona || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Roadrunners de Tucson || LAH ||52 ||2 ||3 ||5 ||23 ||- ||- ||- ||- ||-

|5 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-

Transactions en Carrières 

 Le 16 décembre 2019, il est échangé aux Coyotes de l'Arizona par les Devils du New Jersey avec Taylor Hall en retour de Nick Merkley, Nate Schnarr, Kevin Bahl, un choix de 1 ronde au repêchage de 2020 et un choix conditionnel de 3 ronde  au repêchage de 2021.

Références 

Naissance en mars 1997
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur des Greyhounds de Sault-Sainte-Marie
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Devils d'Albany
Joueur des Devils de Binghamton
Joueur des Roadrunners de Tucson
Attaquant de hockey sur glace